Сезон 1912—1913 у Серії А — 16-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Лозанна.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1913
Швейцарія
Швейцарія